Florestani – abitanti di Floresta (Colombia)
Florestani – abitanti di Floresta (Italia)
Florestani – abitanti di Floresta (Pernambuco)